L'Alghero Torbato spumante è un vino DOC la cui produzione è consentita nella provincia di Sassari.

Caratteristiche organolettiche 
colore: giallo paglierino scarico con spuma persistente
odore: gradevole e caratteristico di fruttato
sapore: secco o amabile o dolce, fruttato gradevolmente aromatico

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
 nessun dato disponibile

Voci correlate 
Vino Alghero

Torbato spumante
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Torbato
Vini spumanti